

Geografia 
 Amt Rostocker Heide – comunità amministrativa nel circondario di Rostock nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Germania
 Heide – città nello Schleswig-Holstein, Germania
 Märkische Heide – comune del Brandeburgo, Germania

Persone 
 Arjen van der Heide – calciatore olandese
 Michael von der Heide – cantante, musicista e attore svizzero
 Raoul Heide – schermidore norvegese

Altro 
 Heide Park – parco divertimenti nei pressi di Soltau, Germania

Pagine correlate 
Grün ist die Heide